Роберт Иванов:

 Иванов, Роберт (род. 1994) — финский футболист.
 Иванов, Роберт Фёдорович (1925—2003) — советский и российский историк, педагог и общественный деятель.
  (1883—1954) — депутат Сейма Латвии, государственный контролёр Латвии.